Il gruppo della microlite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo del pirocloro. La formula chimica generica dei minerali del supergruppo del pirocloro è la seguente: A2-mB2X6-w.

Minerali del gruppo della microlite 

 Fluorcalciomicrolite
 Fluornatromicrolite
 Hydrokenomicrolite
 Hydromicrolite
 Hydroxykenomicrolite  
 Kenoplumbomicrolite     
 Oxycalciomicrolite
 Oxystannomicrolite
 Oxystibiomicrolite

Note 

Ossidi e idrossidi (minerali)
Microlite